De Balearen, een eilandengroep in de Middellandse Zee.
Caisse d'Epargne, een wielerploeg, vroeger Illes Balears geheten.